Че может означать:

Персоналии 
 Че, Марко (1925—2014) — итальянский кардинал.
 «Че» — прозвище латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары.
 Че — один из вариантов транслитерации корейской фамилии Чхве/Цой/Чой.

Топоним 
 Че — остров в Южно-Китайском море, у восточного побережья Вьетнама.

В культуре 
 «Че!» — художественный фильм об Эрнесто Че Геваре режиссёра Ричарда Флейшера, 1969 год.
 «Че» (Guerilla) — художественный фильм об Эрнесто Че Геваре, режиссёр Стивен Содерберг, 2008 год.
 «Че» — графический роман о жизни Че Гевары, созданный А. Бречча, Э. Бречча, Г. Остерхельдом.

 «Че» — российский федеральный телеканал.

Буквы 
 Че (ﭺ) — буква персидского алфавита.
 Че (Ꚇ) — буква абхазского алфавита.

См. также 
 Чех